Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2005/06 (DDM) war die 71. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 10. bis zum 13. November 2005 in Bad Wildungen statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports und Ergebnisse eigener Informationen angezeigt.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

2005
Karambolageveranstaltung 2005
Billardturnier in Bad Wildungen